Buszcze (niem. Buschhof) – nieistniejąca osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Czaplinek.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa koszalińskiego.

Przypisy 

Czaplinek (gmina)
Opuszczone wsie w województwie zachodniopomorskim